De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1917-1919 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1917 en de verkiezingen van 8 juli 1919. De zittingsperiode ging in op 28 juni 1917 en liep af op 15 september 1919.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1917

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (17 zetels)
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jacob Willem van den Biesen
Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd
Rudolph Johan August Diepen
Petrus van der Does de Willebois
Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Willem Maria van Lanschot
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Antonius Johannes Ignatius Maria Smits
Gerardus Jacobus van Swaaij
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Franciscus Hubertus van Wichen

Liberalen (13 zetels)
Edo Johannes Bergsma
Halbe Binnerts
Klaas de Boer Czn.
Jacob Theodoor Cremer
Rembertus Pieter Dojes
Hendrik Gerard van Holthe tot Echten
Douwinus Johannes van Houten
Jacobus Kappeyne van de Coppello
Jacob Kraus
Jan Adriaan Laan
Frederik Salomon van Nierop
Henri Staal
Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

ARP (9 zetels)
Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek
Herman Bavinck
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
Hendrik Colijn
Herman Franssen
Pieter Cornelis 't Hooft
Abraham Kuyper
Christiaan Lucasse
Jan Woltjer

CHU (4 zetels)
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

VDB (3 zetels)
Hendrik Lodewijk Drucker
Gustaaf van der Feltz
Jan Berent Westerdijk

SDAP (2 zetels)
Henri van Kol
Henri Polak

Vrije liberalen (1 zetel)
Dirk Willem Stork

Conservatief-liberaal (1 zetel)
Abraham Jacobus Frederik Fokker van Crayestein van Rengerskerke

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1917 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.

Tussentijdse mutaties

1917
 27 juli: Jan Woltjer (ARP) overleed nog voordat hij zijn geloofsbrieven had ingezonden. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Jan Hendrik de Waal Malefijt als zijn opvolger, hij werd op 28 augustus dat jaar geïnstalleerd.
 5 september: Hendrik Lodewijk Drucker (VDB) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Willem Vliegen (SDAP) als zijn opvolger, hij werd op 27 november dat jaar geïnstalleerd.
 11 september: Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Groningen. De Provinciale Staten van Groningen kozen Carel Coenraad Geertsema als zijn opvolger, hij werd op 6 november dat jaar geïnstalleerd.
 5 december: Jacob Willem van den Biesen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Cornelis Leonardus Bressers als zijn opvolger, hij werd op 19 februari 1918 geïnstalleerd.

1918
 15 september: Jan Adriaan Laan (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen David van Embden (VDB) als zijn opvolger, hij werd op 19 november dat jaar geïnstalleerd.

1919
 24 juni: Cornelis Leonardus Bressers (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon als zijn opvolger, die deze zittingsperiode niet meer werd geïnstalleerd.

1917-1919
Nederlandse politiek in 1917
Nederlandse politiek in 1919